UDI steht als Abkürzung für:
 UmweltDirektInvest, Unternehmen aus Nürnberg, Anbieter ökologischer Geldanlagen
 Unabhängige Demokraten Ingolstadt, ursprünglicher Name von Unabhängige Wählergemeinschaft Ingolstadt
 Unified Display Interface, eine Videoschnittstelle
 Unión Demócrata Independiente, eine rechtskonservative Partei in Chile
 Union des démocrates et indépendants, eine Fraktion von Mitte-rechts-Parteien in Frankreich
 Unique Device Identification, eine Medizinproduktkennzeichnung
 Udische Sprache (Iso-639-3-Code)

UDI